Население Республики Сербской составляют в основном сербы. Помимо них в Республике проживают боснийские мусульмане, хорваты и др.

Общие данные 
С 1996 года население указывается на 30 июня, а не на 1 января.

По оценкам 2010 года численность населения составила 1 176 419 жителей. Таким образом, она уменьшилась на 1 576 человек по сравнению с 2009 годом. Одной из причин сокращения населения стал отрицательный естественный прирост. Число новорожденных сократилось на 4,3 %. Средний возраст матери, рожающей первого ребенка, составил 25,9 лет. Средний возраст рожающих женщин увеличился на 1 год и составил 27,7 лет, однако является наименьшим среди стран региона. 85 % детей рождаются в зарегистрированном браке. Детская смертность составляет 4 на 1000. Среди стран региона данный показатель ниже только в Словении.

Смертность по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 1,9%. Средняя продолжительность жизни — 72,1 года. В среднем, женщины в РС живут на 5 лет дольше мужчин.

С 2007 года уменьшается количество заключенных браков. На тысячу жителей в среднем приходится 4 новых брака. В 2010 году самым старым женихом стал 90-летний мужчина, а невестой — 85-летняя женщина. Средний возраст невест — 27,4 лет, возраст первого брака — 25,9 лет. Средний возраст женихов — 31 год, а возраст первого брака — 29,2 лет.

Значительным фактором в демографии Республики Сербской являются миграции. Примерно половину из внутренних миграций составляют перемещения между Республикой Сербской и Федерацией Боснии и Герцеговины. Треть миграций приходится на перемещения между общинами Республики. Миграциям наиболее подвержены жители в возрасте 20—29 лет. Большая часть — женщины. В то время как среди мигрантов старше 30 лет преобладают мужчины.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка в Республике Сербской составил 27,3 года или на 0,4 года выше, чем в 2016 году. Годы данных свидетельствуют о том, что женщины откладывают рождение детей и возрастает возраст, когда дети рождаются.

Общий средний возраст матери при рождении ребенка в ЕС-28 по последним имеющимся данным Евростата (2016 год) составил 30,6, а в Республике Сербской средний возраст в 2017 году составил 29,0 года. 

Из общего числа живых детей около 80,9 % рождаются в возрасте матери от 20 до 34 лет. Порядок рождения ребенка остался на том же уровне, что и в 2016 году. Около 46,4 % матерей, родившихся в 2017 году, родили первого ребенка, второго ребенка — 37,0 % матерей, а третьи и более детей — 16,6 % матерей. Около 60,5 % матерей, рожающих первого ребенка, родились в возрастной группе 20—29 лет, около 67,6 % детей второго возраста находятся в возрастной группе 25—34 лет, а 86,4 % матерей третьего ребенка родились в возрастной группе 25—39.

Национальный и религиозный состав 
Согласно переписи 2013 года (опубликованные в 2016 году данные Республиканского управления по статистике Республики Сербской, они отличаются от данных Агентства по статистике Боснии и Герцеговины) национальный состав Республики Сербской был следующим:
 82,95 % населения (970 857 человек) — сербы;
 12,69 % населения (148 477 человек) — бошняки;
 2,27 % населения (26 509 человек) — хорваты.

Национальными меньшинствами признаны украинцы, цыгане, черногорцы, словенцы, македонцы, итальянцы, чехи, поляки, венгры, словаки, немцы и евреи. Также в Республике Сербской проживают русские, албанцы, румыны, русины, турки, арабы, горанцы, каравласы и китайцы.

Религиозный состав, по данным на 2013 год, был следующим:
 Православные — 969 315 человек;
 Мусульмане — 149 435 человек;
 Католики — 25 763 человека.

Продолжительность жизни 
С 1998 год по 2016 средняя продолжительность жизни выросла на 6,38 %, или на 4,63 года. Сильнее выросла она у мужчин на 6,5 %. Средняя продолжительность женщин в 2016 перешагнула рубеж в 80 лет.

Уровень образования 
Уровень образования населения в целом невысок. На 2013 год высшее образование по данным властей Республики Сербской было только у 87 036 жителей Республики Сербской.

См. также 
 Население Боснии и Герцеговины

Примечания

Ссылки 
 

Население Республики Сербской